Mutsu ist der Name

 der historischen japanischen Provinz Mutsu (Mutsu no kuni), und darauf bezogen:
 der Mutsu-Bucht (Mutsu-wan)
 der Stadt Mutsu (Mutsu-shi) in der japanischen Präfektur Aomori seit 1960, siehe Mutsu (Aomori)
 eines Schlachtschiffes der Kaiserlichen Japanischen Marine, siehe Mutsu (Schiff, 1920)
 eines japanischen Kernenergie-Versuchsschiffes, siehe Mutsu (Schiff, 1991)
 einer Apfelsorte, siehe Mutsu (Apfel)
 eines estnischen Dorfes in der Landgemeinde Vastseliina

Mutsu ist der Familienname folgender Personen:
 Mutsu Mizuho (1898–1970), japanischer Kampfkunstexperte
 Mutsu Munemitsu (1844–1897), Politiker